CFA může být:

 CFA frank – měna používaná ve 14 afrických státech
 CFA – studentská skupina carbonfootprintaesthetics s frontmanem Adamem Horákem
 Cat Fanciers' Association – severoamerická organizace chovatelů koček
 Cfa – typ vlhkého subtropického podnebí